Francis Petre ist der Name folgender Personen:

* Francis Petre (Bischof) (1692–1775), englischer Geistlicher, Titularbischof von Amorion 
 Francis Petre (1847–1918), neuseeländischer Architekt
 Francis Petre (Jurist) (Francis Herbert Loraine Petre; 1927–2015), britischer Jurist 
 Francis Loraine Petre (1852–1925), britischer Kolonialbeamter und Militärhistoriker 
 Francis Turville-Petre (1901–1942), britischer Archäologe